Флаг муниципального образования «Не́вельский городской округ» Сахалинской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг был утверждён 3 марта 2000 года как флаг муниципального образования «Невельский район и город Невельск» (после муниципальной реформы — муниципальное образование «Невельский район», с 21 декабря 2009 года — Невельский городской округ) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 606.

23 ноября 2011 года, решением Собрания Невельского городского округа № 243, предыдущее решение было признано утратившим силу и флаг города Невельска и Невельского района был признан в качестве официального символа муниципального образования «Невельский городской округ» Сахалинской области.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию гербового щита на 2/3 от свободного края полотнища, в крыже — белый якорь».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле лежащий сивуч, сопровождаемый в оконечности рыбой, а в левом углу сияющим солнцем (без изображения лица), лучи которого вверху и по сторонам приближаются к краям щита, а внизу касаются сивуча; все фигуры золотые».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, отражает природные особенности, географическое положение города и района, подчёркивает основную направленность трудовой деятельности и традиций населения муниципального образования.

Невельск — город рыбаков. Город, живущий дарами моря. Нрав города, его жизнь связаны с природой и историей. Флаг отражает значение города и района, богатство его природных ресурсов.

Сивуч — воплощение физической мощи и красоты.

Лосось — подчёркивает неотъемлемую связь города с рыбацким промыслом на Тихоокеанском побережье России.

Якорь — символ рыбацкого счастья и удачи.

Голубой цвет — символ чести, славы, преданности, истины, красоты, добродетели и чистого неба.

Жёлтый цвет (золото) — символ прочности, богатства, величия, интеллекта прозрения.

Белый цвет (серебро) — символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира, взаимосотрудничества.

Примечания